Писак — название нескольких географических объектов:
 Писак — город в Перу, где расположена древняя крепость инков.
  — округ в перуанской провинции Куско с центром в городе Писак.
  — туристический посёлок в Хорватии.

См. также 
 Писака
 Писек